RoboCop 3 (film), een Amerikaanse sciencefiction-actiefilm uit 1993 onder regie van Fred Dekker
RoboCop 3 (computerspel), een computerspel dat werd ontwikkeld door Probe Software uit 1992